Montalbano Elicona, municipi sicilià a la província de Messina (Itàlia)
 Salvo Montalbano, protagonista d'una sèrie de novel·les i narracions curtes publicades per l'escriptor Andrea Camilleri